Hierba de la tos puede referirse a:
El nombre común de la planta Asplenium ceterach.
El nombre común de la planta Ramonda myconi.